Another Man's Wife – cortometraggio del 1913 diretto da Allan Dwan
Another Man's Wife – cortometraggio del 1915 diretto da Harold Weston
Another Man's Wife – cortometraggio di animazione del 1919 diretto da Bud Fisher
Another Man's Wife – film del 1924 diretto da Bruce Mitchell (come Bruce M. Mitchell)